Die Fußball-Bayernliga 1989/90 war die 12. Spielzeit der vom Bayerischen Fußball-Verband durchgeführten Bayernliga als Amateur-Oberliga. Der Meister der Bayernliga spielte analog zu den Vorjahren in der Aufstiegsrunde gegen die Meister der übrigen Oberligen um den Aufstieg in die 2. Bundesliga, während der Zweitplatzierte zur Teilnahme an der Amateurmeisterschaft berechtigt war. Aus der Bayernliga qualifizierte sich schließlich der 1. FC Schweinfurt für die Aufstiegsrunde 1990, in welcher man schließlich auch den Aufstieg erspielte. In die untergeordneten Ligen stiegen die SpVgg Starnberg, der TSV Schwaben Augsburg, die SpVgg Bayern Hof und der VfL Frohnlach ab.

Ersetzt wurden sie in der folgenden Saison durch die Mannschaften des TSV Eching, des SSV Jahn Regensburg, des SV Lohhof und der Würzburger Kickers die in die Bayernliga aufstiegen. Aus der 2. Bundesliga kamen die SpVgg Unterhaching und die SpVgg Bayreuth hinzu, womit sich die Zahl der Mannschaften auf 17 erhöhte.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 Bayernliga 89/90 bei FuPa

Einzelnachweise 

1989
Fußballsaison 1989/90